

Geografia

Uffington (Lincolnshire)
Uffington (Oxfordshire)
Uffington (Shropshire)